

Geografia 
 Uras – comune italiano della provincia di Oristano in Sardegna

Persone 
 Ali Uras – cestista e dirigente sportivo turco
 Luciano Uras – politico italiano

Altro 
 Battaglia di Uras – scontro tra le truppe del viceré aragonese Niccolò Carroz e le milizie sarde del marchese di Oristano Leonardo Alagon